FIAT steht für:
 Fiat (Marke), italienische Automarke
 Fiat S.p.A., ehemaliger italienischer Industriekonzern und Automobilhersteller (aufgegangen in Fiat Chrysler Automobiles)
 Fiat Industrial, ehemaliger italienischer Hersteller u. a. von Lastwagen und Baumaschinen (aufgegangen in CNH Industrial)
 Fiat Ferroviaria, ehemaliger italienischer Schienenfahrzeughersteller der Fiat S.p.A.; inzwischen zu Alstom gehörend
 Fiat Aviazione, ehemaliger italienischer Flugzeughersteller (aufgegangen in Avio Aero)
 Fiat Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fiat Chrysler Automobiles Ireland, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Field Information Agency, Technical, von den Alliierten herausgegebene FIAT-Berichte

Fiat steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Amos Fiat (* 1956), israelischer Informatiker
 Gheorghe Fiat (1929–2010), rumänischer Boxer

fiat (lat.) steht in der Rezeptur für „es werde gemacht“

Siehe auch:
 Fiatgeld, Kreditgeld, dessen Akzeptanz durch gesetzliche Vorschriften erreicht und sichergestellt wird
 Fiat Lux

Abkürzung